A 2011-es brit F3-as bajnokság volt a sorozat hatvanegyedik szezonja. Az évad április 16-án kezdődött és október 9-én ért véget. Az idény során tíz helyszínen összesen harminc versenyt rendeztek.

A győztes a brazil Felipe Nasr lett, megelőzve a dán Kevin Magnussent és a kolumbiai Carlos Huertas előtt.

Versenyzők, csapatok

Versenynaptár, statisztika

A végleges, tíz helyszínt tartalmazó versenynaptárat 2010. november 26-án hozták nyilvánosságra. Később a német verseny időpontja szeptemberről júliusra változott.

A bajnokság végeredménye

Jegyzetek

További információk 
 A sorozat hivatalos honlapja

2011
2011 a motorsportban